Gods of Metal — найбільший щорічний італійський фестиваль важкої музики. Проходить на початку літа, зазвичай у перші чи другі вихідні червня, найчастіше в Болоньї або Мілані.

Учасники за роком

1997 
7 червня на Palavobis у Мілані.

1998 
6 червня Forum Open Air Arena в Мілані.

1999 
5—6 червня на Forum Open Air Arena в Ассаґо-Мілані.

2000 
10—11 червня на Stadio Brianteo у Монці.

2001 
9 червня на Palavobis у Мілані.

2002 
8—9 червня на Stadio Brianteo у Монці.

2003 
8 червня на Palavobis у Мілані.

2004 
5—6 червня на Arena Parco Nord у Болоньї.

Через сильний дощ, виступ UFO було скасовано, а Stratovarius відіграли наступного дня між Quireboys та W.A.S.P..

2005 
11—12 червня на Arena Parco Nord у Болоньї.

2006 
1—4 червня на Idroscalo у Мілані.

2007 
2—3, 30 червня на Idroscalo в Мілані.

2008 
27—29 червня на Arena Parco Nord in Болоньї

2009 
27—28 червня на Stadio Brianteo у Монці

Посилання 
 Офіційна сторінка

Музичні фестивалі Італії